Золотой квадрат — может означать:

 Золотой квадрат — элитный городской жилищный массив города.
 Золотой квадрат — городской жилищный массив города Алма-Аты, Казахстан.
 «Золотой квадрат» — организация из четырёх офицеров вооружённых сил Ирака, игравших ключевую роль в политической жизни государства в 1930-х — 1941 годах.

См. также 
 Золотой прямоугольник
 Единичный квадрат
 
 
 «Белый квадрат»